

Geografia

Francia 
 Montfaucon – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Montfaucon – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Montfaucon – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)
 Montfaucon – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)
 Montfaucon-d'Argonne – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Montfaucon-en-Velay – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Montfaucon-Montigné – ex comune ora accorpato a Sèvremoine, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Montfaucon-sur-Moine – ex comune ora frazione di Sèvremoine, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)

Svizzera 
 Montfaucon – comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)

Persone 
 Henri de Montfaucon de Villars (1635-1673) – scrittore francese
 Bernard de Montfaucon (1655-1741) – monaco, paleografo e archeologo francese